Brännvinsgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brännvinsgrundet, Iniö, Åboland, 
 Brännvinsgrundet, Hangö, Nyland,

Se även
Brännvinskobben

Robotskapade Finlandförgreningar